Bălțata ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Bălțata (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Bălțata (Bacău), Dorf im Kreis Bacău

 in der Republik Moldau:
 Bălțata (Criuleni), Gemeinde im Rajon Criuleni